Александр Имеретинский: Имеретинский, Александр Арчилович (1674—1711) — царевич (батонишвили) из рода Багратионов, первый в истории России генерал-фельдцейхмейстер.
 Имеретинский, Александр Константинович (1837—1900) — светлейший князь, русский генерал от инфантерии.